Brandenburger steht für:
 Bewohner des Landes Brandenburg
 Bewohner der Provinz Brandenburg
 Bewohner der Mark Brandenburg
 Bewohner der Stadt Brandenburg an der Havel
 Angehörige einer Spezialeinheit der Wehrmacht (1939–1945), siehe Brandenburg (Spezialeinheit)
 Brandenburger Warmblut, eine in Brandenburg gezüchtete Pferderasse 

Personen:
 Egon Brandenburger (* 1928), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Heinz-Wilhelm Brandenburger (1952–1990), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Kaja Brandenburger, deutsche Kulturwissenschaftlerin und Theaterpädagogin
 Maren Brandenburger (* 1968), deutsche Politologin und Präsidentin des Verfassungsschutzes Niedersachsen
 Nico Brandenburger (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Brandenburg (Begriffsklärung)
 Brandenburger Tor (Begriffsklärung)

fr:Brandebourgeois